Josep Miret i Llopart, l'escultor.
 Josep Miret i Musté, el polític comunista.